Tommy Wright (ur. 1944) – angielski piłkarz
 Tommy Wright (ur. 1963) – północnoirlandzki piłkarz